Пшемѝслав Зволѝнски () е полски езиковед полонист, славист, българист, украинист, професор, преподавател в Лвовския (1940 – 1941), Вроцлавския (1945), Торунския (1945 – 1947), Ягелонския (1947 – 1953) и Варшавския университет (1953 – 1981), член на Полската академия на науките, член на Ономастичната комисия на Международния комитет на славистите, носител на орден „Кирил и Методий“ и Кавалерски кръст на Ордена на Възраждане на Полша.

Трудове 
 За местното име Белащица (1938/1939)
 Имена на известни лица и събития в българската топонимична номенклатура (1939)
 Произход на местното име Копривщица (1940)
 Studia nad toponomastyką Bułgarii – Nazwy z sufiksem -sztica (1948)
 Słowiańskie nazwy Bułgarii (Ujęcie syntetyczne) (1950)
 Nazwy miejscowe pamiątkowe w Bułgarii (1950)
 Dokoła fonemów potencjalnych (1951)
 Wypowiedzi gramatyków XVI i XVII wieku o dialektyzmach w ówczesnej polszczyźnie  (1952)
 Liczebniki zespołowe typu samotrzeć w języku polskim na tle słowiańskim i indoeuropejskim (1954) – докторска дисертация
 Nazwy toni rybackich jeziora Śniardwy (1954)
 Język ukraiński w dobie narodowości i tworzenia się narodu (1955)
 Dzieje języka ukraińskiego XV-XVIII wieku (1956)
 Stosunek fonemu y do i w historii języków słowiańskich (1958)
 Uwagi o języku Marcina Bielskiego (1960)
 Prowincjonalizmy pomorskie w polszczyźnie XVI i XVII wieku (1960)
 Substantywizacja sufiksalna przymiotników w językach słowiańskich (1963)
 Pierwsza drukowana gramatyka górnołużycka J. X. Ticinusa z r. 1679  (1966)
 Język białoruski a ukraiński w opiniach gramatyków XVI-XIX wieku (1968)
 Trzy wersje słoweńskiego Ojczenasza z r. 1584  (1968)

Бележки 

Полски езиковеди
Полски полонисти
Полски слависти
Полски русисти
Полски българисти
Фонолози
Възпитаници на Лвовския университет
Възпитаници на Софийския университет
Преподаватели в Лвовския университет
Преподаватели във Вроцлавския университет
Преподаватели в Университет „Николай Коперник“
Преподаватели в Ягелонския университет
Преподаватели във Варшавския университет
Действителни членове на ПАН
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Починали във Варшава